Шра́мковка () — посёлок городского типа в Золотоношском районе Черкасской области Украины.

История 
Селение возникло в XVI веке. Объединяет в своём составе земли нескольких старинных казачьих хуторов XVII—XVIII века — Жванчик или собственно Шрамковку (хутор Шрамка, Старую Шрамковку), Полуботовку (хутор Старополуботовский) и Шелеховку (хутор Шелеха).

В 1660 году на хуторе Полуботовка (ныне часть Шрамковки) родился наказной гетман Павло Полуботок.

В 1891 году на хуторе Новошрамковка (ныне один из кутков в составе села) родился военнослужащий царской армии (Российской Императорской Армии) и командир (генерал) Красной Армии Михаил Дмитриевич Гончаров, местная школа во времена СССР носила его имя.

Селение входило в состав Пирятинского уезда Полтавской губернии Российской империи. В 1911 году здесь был построен сахарный завод.

Во время Великой Отечественной войны с сентября 1941 до сентября 1943 селение находилось под немецкой оккупацией.

3 июля 1947 года Шрамковка стала центром Шрамковского района Полтавской области. В дальнейшем, после образования в 1954 году Черкасской области район оказался в составе Черкасской области. В 1957 году здесь действовали сахарный завод, средняя школа, семилетняя школа, кинотеатр и пять библиотек.

В ноябре 1959 года Шрамковский район был расформирован и Шрамковка вошла в состав Драбовского района.

По состоянию на начало 1972 года численность населения составляла 3972 человека, здесь действовали сахарный комбинат, совхоз по выращиванию сахарной свеклы, средняя школа, начальная школа, Дом культуры на 600 мест, кинотеатр на 180 мест, три библиотеки, гостиница, детские ясли, больница на 100 коек.

В январе 1989 года численность населения составляла 3733 человека.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь предприятия по откорму крупного рогатого скота, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации сахарного комбината.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 2840 человек.

Уроженцы и жители 
 Гончаров, Михаил Дмитриевич (1891—1945) — военнослужащий РИА и генерал РККА, уроженец хутора Новошрамковка в составе села.
 Полуботок, Павел Леонтьевич — наказной гетман Малороссии времён Петра I, предположительно родился на родительском хуторе Полуботовка (ныне в составе Шрамковки).

Транспорт 
Находится в 5 км от ж.-д. станции Кононовка (на линии Гребёнка — Киев).

См. также 
 Шрамко

Примечания

Ссылки 
 
 На сайте who-is-who.ua
 Згадка про сім’ю поміщиків Шрамко-Бухтіярових, які проживали в селі Шрамківка в 1915 році

Посёлки городского типа Черкасской области